Di seguito una lista di asteroidi dal numero 100001 al 101000 con data di scoperta e scopritore.

100001-100100 

|-
| 100001 - ||  || 20 ottobre 1982 || G. Aldering
|-
| 100002 - ||  || 30 agosto 1983 || J. Gibson
|-
| 100003 - ||  || 1 settembre 1983 || H. Debehogne
|-
| 100004 - || 1983 VA || 1 novembre 1983 || IRAS
|-
| 100005 - || 1986 RY || 6 settembre 1986 || E. F. Helin
|-
| 100006 - ||  || 28 febbraio 1987 || H. Debehogne
|-
| 100007 Peters ||  || 13 febbraio 1988 || E. W. Elst
|-
| 100008 - || 1988 QZ || 16 agosto 1988 || C. S. Shoemaker
|-
| 100009 - ||  || 1 settembre 1988 || H. Debehogne
|-
| 100010 - ||  || 14 settembre 1988 || S. J. Bus
|-
| 100011 - ||  || 11 novembre 1988 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 100012 - ||  || 25 gennaio 1989 || A. Mrkos
|-
| 100013 - ||  || 4 febbraio 1989 || E. W. Elst
|-
| 100014 - ||  || 26 settembre 1989 || E. W. Elst
|-
| 100015 - ||  || 28 settembre 1989 || C. S. Shoemaker
|-
| 100016 - ||  || 28 settembre 1989 || C. S. Shoemaker
|-
| 100017 - ||  || 3 ottobre 1989 || S. J. Bus
|-
| 100018 - ||  || 7 ottobre 1989 || E. W. Elst
|-
| 100019 Gregorianik ||  || 23 ottobre 1989 || F. Börngen
|-
| 100020 - ||  || 23 agosto 1990 || H. E. Holt
|-
| 100021 - ||  || 16 agosto 1990 || E. W. Elst
|-
| 100022 - ||  || 22 settembre 1990 || E. W. Elst
|-
| 100023 - ||  || 22 settembre 1990 || E. W. Elst
|-
| 100024 - ||  || 22 settembre 1990 || E. W. Elst
|-
| 100025 - ||  || 22 settembre 1990 || E. W. Elst
|-
| 100026 - ||  || 22 settembre 1990 || E. W. Elst
|-
| 100027 Hannaharendt ||  || 12 ottobre 1990 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 100028 von Canstein ||  || 10 ottobre 1990 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 100029 Varnhagen ||  || 10 ottobre 1990 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 100030 - ||  || 18 novembre 1990 || E. W. Elst
|-
| 100031 - ||  || 20 marzo 1991 || H. Debehogne
|-
| 100032 - ||  || 8 aprile 1991 || E. W. Elst
|-
| 100033 Taizé ||  || 9 aprile 1991 || F. Börngen
|-
| 100034 - ||  || 2 agosto 1991 || E. W. Elst
|-
| 100035 - ||  || 5 agosto 1991 || H. E. Holt
|-
| 100036 - ||  || 6 agosto 1991 || H. E. Holt
|-
| 100037 - || 1991 RM || 4 settembre 1991 || E. F. Helin
|-
| 100038 - ||  || 13 settembre 1991 || H. E. Holt
|-
| 100039 - ||  || 15 settembre 1991 || H. E. Holt
|-
| 100040 - ||  || 11 settembre 1991 || H. E. Holt
|-
| 100041 - ||  || 8 settembre 1991 || Spacewatch
|-
| 100042 - ||  || 16 settembre 1991 || H. E. Holt
|-
| 100043 - ||  || 29 settembre 1991 || Spacewatch
|-
| 100044 - || 1991 TX || 1 ottobre 1991 || R. H. McNaught
|-
| 100045 - ||  || 5 ottobre 1991 || C. S. Shoemaker
|-
| 100046 Worms ||  || 2 ottobre 1991 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 100047 Leobaeck ||  || 2 ottobre 1991 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 100048 - ||  || 2 ottobre 1991 || C. P. de Saint-Aignan
|-
| 100049 Césarann ||  || 6 ottobre 1991 || A. Lowe
|-
| 100050 Carloshernandez ||  || 6 ottobre 1991 || A. Lowe
|-
| 100051 Davidhernandez ||  || 6 ottobre 1991 || A. Lowe
|-
| 100052 - ||  || 7 novembre 1991 || C. S. Shoemaker
|-
| 100053 Danstinebring ||  || 2 gennaio 1992 || Spacewatch
|-
| 100054 - ||  || 29 gennaio 1992 || Spacewatch
|-
| 100055 - ||  || 29 gennaio 1992 || Spacewatch
|-
| 100056 - ||  || 29 febbraio 1992 || Spacewatch
|-
| 100057 - ||  || 29 febbraio 1992 || UESAC
|-
| 100058 - || 1992 EH || 5 marzo 1992 || Spacewatch
|-
| 100059 - ||  || 1 marzo 1992 || UESAC
|-
| 100060 - ||  || 1 marzo 1992 || UESAC
|-
| 100061 - ||  || 1 marzo 1992 || UESAC
|-
| 100062 - ||  || 2 marzo 1992 || UESAC
|-
| 100063 - ||  || 2 marzo 1992 || UESAC
|-
| 100064 - ||  || 1 marzo 1992 || UESAC
|-
| 100065 - ||  || 8 marzo 1992 || UESAC
|-
| 100066 - ||  || 8 marzo 1992 || UESAC
|-
| 100067 - ||  || 2 marzo 1992 || UESAC
|-
| 100068 - ||  || 8 marzo 1992 || UESAC
|-
| 100069 - ||  || 2 marzo 1992 || UESAC
|-
| 100070 - ||  || 3 marzo 1992 || UESAC
|-
| 100071 - ||  || 1 marzo 1992 || UESAC
|-
| 100072 - ||  || 1 marzo 1992 || UESAC
|-
| 100073 - ||  || 1 marzo 1992 || UESAC
|-
| 100074 - ||  || 26 luglio 1992 || E. W. Elst
|-
| 100075 - ||  || 8 agosto 1992 || E. W. Elst
|-
| 100076 - ||  || 8 agosto 1992 || E. W. Elst
|-
| 100077 Tertzakian ||  || 7 agosto 1992 || A. Lowe
|-
| 100078 - ||  || 2 settembre 1992 || E. W. Elst
|-
| 100079 - ||  || 2 settembre 1992 || E. W. Elst
|-
| 100080 - ||  || 2 settembre 1992 || E. W. Elst
|-
| 100081 - ||  || 27 settembre 1992 || Spacewatch
|-
| 100082 - ||  || 27 settembre 1992 || Spacewatch
|-
| 100083 - ||  || 30 settembre 1992 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 100084 - ||  || 26 settembre 1992 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 100085 - ||  || 25 ottobre 1992 || C. S. Shoemaker
|-
| 100086 - ||  || 18 ottobre 1992 || Spacewatch
|-
| 100087 - ||  || 22 gennaio 1993 || Spacewatch
|-
| 100088 - || 1993 DC || 18 febbraio 1993 || Spacewatch
|-
| 100089 - ||  || 23 marzo 1993 || Spacewatch
|-
| 100090 - ||  || 17 marzo 1993 || UESAC
|-
| 100091 - ||  || 17 marzo 1993 || UESAC
|-
| 100092 - ||  || 17 marzo 1993 || UESAC
|-
| 100093 - ||  || 17 marzo 1993 || UESAC
|-
| 100094 - ||  || 17 marzo 1993 || UESAC
|-
| 100095 - ||  || 17 marzo 1993 || UESAC
|-
| 100096 - ||  || 17 marzo 1993 || UESAC
|-
| 100097 - ||  || 17 marzo 1993 || UESAC
|-
| 100098 - ||  || 17 marzo 1993 || UESAC
|-
| 100099 - ||  || 21 marzo 1993 || UESAC
|-
| 100100 - ||  || 21 marzo 1993 || UESAC
|}

100101-100200 

|-
| 100101 - ||  || 21 marzo 1993 || UESAC
|-
| 100102 - ||  || 19 marzo 1993 || UESAC
|-
| 100103 - ||  || 19 marzo 1993 || UESAC
|-
| 100104 - ||  || 19 marzo 1993 || UESAC
|-
| 100105 - ||  || 19 marzo 1993 || UESAC
|-
| 100106 - ||  || 19 marzo 1993 || UESAC
|-
| 100107 - ||  || 19 marzo 1993 || UESAC
|-
| 100108 - ||  || 19 marzo 1993 || UESAC
|-
| 100109 - ||  || 19 marzo 1993 || UESAC
|-
| 100110 - ||  || 19 marzo 1993 || UESAC
|-
| 100111 - ||  || 19 marzo 1993 || UESAC
|-
| 100112 - ||  || 17 marzo 1993 || UESAC
|-
| 100113 - ||  || 21 marzo 1993 || UESAC
|-
| 100114 - ||  || 19 marzo 1993 || UESAC
|-
| 100115 - ||  || 19 aprile 1993 || Spacewatch
|-
| 100116 - ||  || 21 maggio 1993 || Spacewatch
|-
| 100117 - ||  || 25 maggio 1993 || Spacewatch
|-
| 100118 - ||  || 13 giugno 1993 || R. H. McNaught
|-
| 100119 - || 1993 OB || 16 luglio 1993 || E. F. Helin
|-
| 100120 - ||  || 20 luglio 1993 || E. W. Elst
|-
| 100121 - ||  || 20 luglio 1993 || E. W. Elst
|-
| 100122 Alpes Maritimes ||  || 15 agosto 1993 || E. W. Elst
|-
| 100123 - ||  || 17 agosto 1993 || E. W. Elst
|-
| 100124 - ||  || 20 agosto 1993 || E. W. Elst
|-
| 100125 - ||  || 20 agosto 1993 || E. W. Elst
|-
| 100126 - ||  || 20 agosto 1993 || E. W. Elst
|-
| 100127 - ||  || 20 agosto 1993 || E. W. Elst
|-
| 100128 - ||  || 20 agosto 1993 || E. W. Elst
|-
| 100129 - ||  || 15 settembre 1993 || Spacewatch
|-
| 100130 - ||  || 12 settembre 1993 || E. F. Helin
|-
| 100131 - ||  || 15 settembre 1993 || E. W. Elst
|-
| 100132 - ||  || 14 settembre 1993 || H. Debehogne, E. W. Elst
|-
| 100133 Demosthenes ||  || 15 settembre 1993 || E. W. Elst
|-
| 100134 - ||  || 15 settembre 1993 || E. W. Elst
|-
| 100135 - ||  || 15 settembre 1993 || H. Debehogne, E. W. Elst
|-
| 100136 - ||  || 19 settembre 1993 || E. W. Elst
|-
| 100137 - ||  || 17 settembre 1993 || E. W. Elst
|-
| 100138 - ||  || 16 settembre 1993 || H. Debehogne, E. W. Elst
|-
| 100139 - || 1993 TS || 11 ottobre 1993 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 100140 - ||  || 9 ottobre 1993 || Spacewatch
|-
| 100141 - ||  || 8 ottobre 1993 || Spacewatch
|-
| 100142 - ||  || 9 ottobre 1993 || Spacewatch
|-
| 100143 - ||  || 15 ottobre 1993 || Spacewatch
|-
| 100144 - ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 100145 - ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 100146 - ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 100147 - ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 100148 - ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 100149 - ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 100150 - ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 100151 - ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 100152 - ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 100153 - ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 100154 - ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 100155 - ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 100156 - ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 100157 - ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 100158 - ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 100159 - ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 100160 - ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 100161 - ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 100162 - ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 100163 - ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 100164 - ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 100165 - ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 100166 - ||  || 20 ottobre 1993 || Spacewatch
|-
| 100167 - ||  || 21 ottobre 1993 || Spacewatch
|-
| 100168 - ||  || 20 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 100169 - ||  || 20 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 100170 - ||  || 20 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 100171 - ||  || 20 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 100172 - || 1993 WL || 17 novembre 1993 || Spacewatch
|-
| 100173 - || 1993 XZ || 11 dicembre 1993 || T. Kobayashi
|-
| 100174 - ||  || 12 gennaio 1994 || A. Vagnozzi
|-
| 100175 - ||  || 5 gennaio 1994 || Spacewatch
|-
| 100176 - ||  || 5 gennaio 1994 || Spacewatch
|-
| 100177 - ||  || 5 gennaio 1994 || Spacewatch
|-
| 100178 - ||  || 6 gennaio 1994 || Spacewatch
|-
| 100179 - ||  || 7 gennaio 1994 || Spacewatch
|-
| 100180 - ||  || 8 gennaio 1994 || Spacewatch
|-
| 100181 - ||  || 8 gennaio 1994 || Spacewatch
|-
| 100182 - ||  || 8 gennaio 1994 || Spacewatch
|-
| 100183 - ||  || 8 gennaio 1994 || Spacewatch
|-
| 100184 - ||  || 11 gennaio 1994 || Spacewatch
|-
| 100185 - ||  || 11 gennaio 1994 || Spacewatch
|-
| 100186 - ||  || 19 gennaio 1994 || Spacewatch
|-
| 100187 - ||  || 29 gennaio 1994 || A. Vagnozzi
|-
| 100188 - ||  || 9 febbraio 1994 || Farra d'Isonzo
|-
| 100189 - ||  || 10 febbraio 1994 || Spacewatch
|-
| 100190 - ||  || 10 febbraio 1994 || Spacewatch
|-
| 100191 - ||  || 11 febbraio 1994 || Spacewatch
|-
| 100192 - ||  || 12 febbraio 1994 || Spacewatch
|-
| 100193 - ||  || 15 febbraio 1994 || Spacewatch
|-
| 100194 - ||  || 7 febbraio 1994 || E. W. Elst
|-
| 100195 - ||  || 7 febbraio 1994 || E. W. Elst
|-
| 100196 - ||  || 8 febbraio 1994 || E. W. Elst
|-
| 100197 - ||  || 8 febbraio 1994 || E. W. Elst
|-
| 100198 - ||  || 9 marzo 1994 || A. Vagnozzi
|-
| 100199 - ||  || 4 marzo 1994 || Spacewatch
|-
| 100200 - ||  || 5 marzo 1994 || Spacewatch
|}

100201-100300 

|-
| 100201 - || 1994 FD || 19 marzo 1994 || R. H. McNaught
|-
| 100202 - || 1994 GB || 2 aprile 1994 || R. H. McNaught
|-
| 100203 - ||  || 6 aprile 1994 || Spacewatch
|-
| 100204 - ||  || 6 aprile 1994 || Spacewatch
|-
| 100205 - ||  || 11 aprile 1994 || Spacewatch
|-
| 100206 - || 1994 HW || 16 aprile 1994 || Spacewatch
|-
| 100207 - ||  || 10 aprile 1994 || Spacewatch
|-
| 100208 - ||  || 1 maggio 1994 || Spacewatch
|-
| 100209 - ||  || 4 maggio 1994 || Spacewatch
|-
| 100210 - ||  || 15 giugno 1994 || G. J. Garradd
|-
| 100211 - ||  || 7 agosto 1994 || G. J. Garradd
|-
| 100212 - ||  || 10 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 100213 - ||  || 10 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 100214 - ||  || 10 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 100215 - ||  || 10 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 100216 - ||  || 10 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 100217 - ||  || 10 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 100218 - ||  || 10 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 100219 - ||  || 10 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 100220 - ||  || 10 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 100221 - ||  || 10 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 100222 - ||  || 10 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 100223 - ||  || 10 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 100224 - ||  || 10 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 100225 - ||  || 10 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 100226 - ||  || 10 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 100227 - ||  || 10 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 100228 - ||  || 10 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 100229 Jeanbailly ||  || 10 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 100230 - ||  || 12 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 100231 Monceau ||  || 12 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 100232 - ||  || 12 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 100233 - ||  || 12 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 100234 - ||  || 12 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 100235 - ||  || 12 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 100236 - ||  || 12 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 100237 - ||  || 12 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 100238 - ||  || 12 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 100239 - ||  || 12 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 100240 - ||  || 10 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 100241 - ||  || 10 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 100242 - ||  || 10 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 100243 - ||  || 10 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 100244 - || 1994 QB || 16 agosto 1994 || G. J. Garradd
|-
| 100245 - ||  || 2 settembre 1994 || Spacewatch
|-
| 100246 - ||  || 2 settembre 1994 || Spacewatch
|-
| 100247 - ||  || 12 settembre 1994 || Spacewatch
|-
| 100248 - ||  || 3 settembre 1994 || E. W. Elst
|-
| 100249 - ||  || 12 settembre 1994 || Spacewatch
|-
| 100250 - ||  || 3 settembre 1994 || E. W. Elst
|-
| 100251 - ||  || 3 settembre 1994 || E. W. Elst
|-
| 100252 - ||  || 5 settembre 1994 || E. W. Elst
|-
| 100253 - ||  || 27 settembre 1994 || Spacewatch
|-
| 100254 - ||  || 28 settembre 1994 || Spacewatch
|-
| 100255 - ||  || 28 settembre 1994 || Spacewatch
|-
| 100256 - ||  || 28 settembre 1994 || Spacewatch
|-
| 100257 - ||  || 28 settembre 1994 || Spacewatch
|-
| 100258 - ||  || 29 settembre 1994 || Spacewatch
|-
| 100259 - ||  || 2 ottobre 1994 || Spacewatch
|-
| 100260 - ||  || 2 ottobre 1994 || Spacewatch
|-
| 100261 - ||  || 4 ottobre 1994 || Spacewatch
|-
| 100262 - ||  || 9 ottobre 1994 || Spacewatch
|-
| 100263 - ||  || 10 ottobre 1994 || Spacewatch
|-
| 100264 - ||  || 10 ottobre 1994 || Spacewatch
|-
| 100265 - ||  || 12 ottobre 1994 || Spacewatch
|-
| 100266 Sadamisaki ||  || 14 ottobre 1994 || A. Nakamura
|-
| 100267 JAXA ||  || 14 ottobre 1994 || Kiso
|-
| 100268 Rosenthal ||  || 5 ottobre 1994 || F. Börngen
|-
| 100269 - ||  || 28 ottobre 1994 || Spacewatch
|-
| 100270 - || 1994 VQ || 1 novembre 1994 || T. Kobayashi
|-
| 100271 - ||  || 3 novembre 1994 || T. Kobayashi
|-
| 100272 - ||  || 1 novembre 1994 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 100273 - ||  || 27 novembre 1994 || T. Kobayashi
|-
| 100274 - ||  || 28 novembre 1994 || Spacewatch
|-
| 100275 - ||  || 28 novembre 1994 || Spacewatch
|-
| 100276 - || 1994 XV || 6 dicembre 1994 || R. H. McNaught
|-
| 100277 - ||  || 2 dicembre 1994 || P. Pravec
|-
| 100278 - || 1994 YN || 28 dicembre 1994 || T. Kobayashi
|-
| 100279 - ||  || 31 dicembre 1994 || Spacewatch
|-
| 100280 - ||  || 26 gennaio 1995 || T. Kobayashi
|-
| 100281 - ||  || 29 gennaio 1995 || Spacewatch
|-
| 100282 - ||  || 29 gennaio 1995 || Spacewatch
|-
| 100283 - ||  || 29 gennaio 1995 || Spacewatch
|-
| 100284 - ||  || 31 gennaio 1995 || Spacewatch
|-
| 100285 - ||  || 1 febbraio 1995 || Spacewatch
|-
| 100286 - ||  || 1 febbraio 1995 || Spacewatch
|-
| 100287 - ||  || 1 febbraio 1995 || Spacewatch
|-
| 100288 - ||  || 1 febbraio 1995 || Spacewatch
|-
| 100289 - ||  || 1 febbraio 1995 || Spacewatch
|-
| 100290 - ||  || 1 febbraio 1995 || Spacewatch
|-
| 100291 - ||  || 3 febbraio 1995 || Spacewatch
|-
| 100292 Harmandir ||  || 28 febbraio 1995 || V. S. Casulli
|-
| 100293 - ||  || 24 febbraio 1995 || Spacewatch
|-
| 100294 - ||  || 24 febbraio 1995 || Spacewatch
|-
| 100295 - ||  || 2 marzo 1995 || Spacewatch
|-
| 100296 - || 1995 FB || 21 marzo 1995 || Stroncone
|-
| 100297 - ||  || 23 marzo 1995 || Spacewatch
|-
| 100298 - ||  || 23 marzo 1995 || Spacewatch
|-
| 100299 - ||  || 25 marzo 1995 || Spacewatch
|-
| 100300 - ||  || 25 marzo 1995 || Spacewatch
|}

100301-100400 

|-
| 100301 - ||  || 27 marzo 1995 || Spacewatch
|-
| 100302 - ||  || 27 marzo 1995 || Spacewatch
|-
| 100303 - ||  || 27 marzo 1995 || Spacewatch
|-
| 100304 - ||  || 31 marzo 1995 || Spacewatch
|-
| 100305 - ||  || 1 aprile 1995 || Spacewatch
|-
| 100306 - ||  || 2 aprile 1995 || Spacewatch
|-
| 100307 - ||  || 8 aprile 1995 || T. J. Balonek
|-
| 100308 ČAS || 1995 HB || 21 aprile 1995 || P. Pravec, L. Šarounová
|-
| 100309 Misuzukaneko || 1995 HD || 20 aprile 1995 || A. Nakamura
|-
| 100310 - ||  || 26 aprile 1995 || Spacewatch
|-
| 100311 - ||  || 26 aprile 1995 || Spacewatch
|-
| 100312 - || 1995 LQ || 3 giugno 1995 || Spacewatch
|-
| 100313 - ||  || 5 giugno 1995 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 100314 - ||  || 22 giugno 1995 || Spacewatch
|-
| 100315 - ||  || 23 giugno 1995 || Spacewatch
|-
| 100316 - ||  || 24 giugno 1995 || Spacewatch
|-
| 100317 - ||  || 25 giugno 1995 || Spacewatch
|-
| 100318 - ||  || 29 giugno 1995 || Spacewatch
|-
| 100319 - ||  || 22 giugno 1995 || Spacewatch
|-
| 100320 - ||  || 22 giugno 1995 || Spacewatch
|-
| 100321 - ||  || 29 giugno 1995 || Spacewatch
|-
| 100322 - ||  || 29 giugno 1995 || Spacewatch
|-
| 100323 - ||  || 22 luglio 1995 || S. P. Laurie
|-
| 100324 - ||  || 22 luglio 1995 || Spacewatch
|-
| 100325 - ||  || 22 luglio 1995 || Spacewatch
|-
| 100326 - ||  || 22 luglio 1995 || Spacewatch
|-
| 100327 - || 1995 QX || 22 agosto 1995 || F. Uto
|-
| 100328 - ||  || 17 agosto 1995 || Spacewatch
|-
| 100329 - ||  || 28 agosto 1995 || Spacewatch
|-
| 100330 - ||  || 28 agosto 1995 || Spacewatch
|-
| 100331 - ||  || 23 agosto 1995 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 100332 - ||  || 20 agosto 1995 || Spacewatch
|-
| 100333 - ||  || 22 settembre 1995 || R. H. McNaught
|-
| 100334 - ||  || 17 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 100335 - ||  || 18 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 100336 - ||  || 18 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 100337 - ||  || 24 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 100338 - ||  || 25 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 100339 - ||  || 25 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 100340 - ||  || 25 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 100341 - ||  || 25 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 100342 - ||  || 26 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 100343 - ||  || 26 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 100344 - ||  || 26 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 100345 - ||  || 25 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 100346 - ||  || 18 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 100347 - ||  || 18 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 100348 - ||  || 20 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 100349 - ||  || 30 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 100350 - ||  || 24 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 100351 - ||  || 29 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 100352 - ||  || 14 ottobre 1995 || A. Vagnozzi
|-
| 100353 - ||  || 14 ottobre 1995 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 100354 - ||  || 15 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 100355 - ||  || 15 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 100356 - ||  || 15 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 100357 - ||  || 15 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 100358 - ||  || 24 ottobre 1995 || Kleť
|-
| 100359 - ||  || 27 ottobre 1995 || T. Kobayashi
|-
| 100360 - ||  || 17 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 100361 - ||  || 17 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 100362 - ||  || 17 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 100363 - ||  || 17 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 100364 - ||  || 19 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 100365 - ||  || 21 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 100366 - ||  || 23 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 100367 - ||  || 23 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 100368 - ||  || 23 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 100369 - ||  || 20 ottobre 1995 || E. W. Elst
|-
| 100370 - ||  || 20 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 100371 - ||  || 22 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 100372 - ||  || 17 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 100373 - ||  || 19 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 100374 - ||  || 19 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 100375 - ||  || 20 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 100376 - ||  || 20 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 100377 - || 1995 VH || 1 novembre 1995 || T. Kobayashi
|-
| 100378 - ||  || 14 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 100379 - ||  || 14 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 100380 - ||  || 15 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 100381 - ||  || 15 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 100382 - ||  || 15 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 100383 - ||  || 15 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 100384 - ||  || 15 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 100385 - ||  || 15 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 100386 - ||  || 20 novembre 1995 || Farra d'Isonzo
|-
| 100387 - ||  || 20 novembre 1995 || T. Kobayashi
|-
| 100388 - ||  || 28 novembre 1995 || T. Kobayashi
|-
| 100389 - ||  || 24 novembre 1995 || N. Sato, T. Urata
|-
| 100390 - ||  || 16 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 100391 - ||  || 17 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 100392 - ||  || 17 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 100393 - ||  || 19 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 100394 - ||  || 20 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 100395 - ||  || 23 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 100396 - ||  || 16 dicembre 1995 || Spacewatch
|-
| 100397 - ||  || 16 dicembre 1995 || Spacewatch
|-
| 100398 - ||  || 16 dicembre 1995 || Spacewatch
|-
| 100399 - ||  || 16 dicembre 1995 || Spacewatch
|-
| 100400 - ||  || 18 dicembre 1995 || Spacewatch
|}

100401-100500 

|-
| 100401 - ||  || 22 dicembre 1995 || Spacewatch
|-
| 100402 - ||  || 25 dicembre 1995 || Spacewatch
|-
| 100403 - || 1996 AD || 1 gennaio 1996 || T. Kobayashi
|-
| 100404 - ||  || 12 gennaio 1996 || T. Kobayashi
|-
| 100405 - ||  || 12 gennaio 1996 || Spacewatch
|-
| 100406 - ||  || 12 gennaio 1996 || Spacewatch
|-
| 100407 - ||  || 12 gennaio 1996 || Spacewatch
|-
| 100408 - ||  || 12 gennaio 1996 || Spacewatch
|-
| 100409 - ||  || 13 gennaio 1996 || Spacewatch
|-
| 100410 - ||  || 13 gennaio 1996 || Spacewatch
|-
| 100411 - ||  || 13 gennaio 1996 || Spacewatch
|-
| 100412 - ||  || 14 gennaio 1996 || Spacewatch
|-
| 100413 - ||  || 13 gennaio 1996 || Spacewatch
|-
| 100414 - ||  || 13 gennaio 1996 || Spacewatch
|-
| 100415 - ||  || 16 gennaio 1996 || Spacewatch
|-
| 100416 Syang || 1996 CB || 2 febbraio 1996 || D. D. Balam
|-
| 100417 Philipglass || 1996 EC || 7 marzo 1996 || Linz
|-
| 100418 - ||  || 12 marzo 1996 || Spacewatch
|-
| 100419 - ||  || 12 marzo 1996 || Spacewatch
|-
| 100420 - ||  || 12 marzo 1996 || Spacewatch
|-
| 100421 - ||  || 23 marzo 1996 || AMOS
|-
| 100422 - ||  || 12 aprile 1996 || Spacewatch
|-
| 100423 - ||  || 12 aprile 1996 || Spacewatch
|-
| 100424 - ||  || 15 aprile 1996 || E. W. Elst
|-
| 100425 - || 1996 HM || 17 aprile 1996 || AMOS
|-
| 100426 - ||  || 18 aprile 1996 || Spacewatch
|-
| 100427 - ||  || 17 aprile 1996 || E. W. Elst
|-
| 100428 - ||  || 17 aprile 1996 || E. W. Elst
|-
| 100429 - ||  || 17 aprile 1996 || E. W. Elst
|-
| 100430 - ||  || 18 aprile 1996 || E. W. Elst
|-
| 100431 - ||  || 18 aprile 1996 || E. W. Elst
|-
| 100432 - ||  || 20 aprile 1996 || E. W. Elst
|-
| 100433 Hyakusyuko ||  || 24 maggio 1996 || T. Okuni
|-
| 100434 Jinyilian || 1996 LJ || 6 giugno 1996 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 100435 - ||  || 8 giugno 1996 || Spacewatch
|-
| 100436 - ||  || 15 luglio 1996 || NEAT
|-
| 100437 - || 1996 OY || 22 luglio 1996 || Kleť
|-
| 100438 - ||  || 14 agosto 1996 || NEAT
|-
| 100439 - ||  || 10 agosto 1996 || NEAT
|-
| 100440 - ||  || 14 agosto 1996 || NEAT
|-
| 100441 - ||  || 8 agosto 1996 || E. W. Elst
|-
| 100442 - || 1996 QV || 20 agosto 1996 || Farra d'Isonzo
|-
| 100443 - || 1996 RS || 9 settembre 1996 || NEAT
|-
| 100444 - ||  || 9 settembre 1996 || P. G. Comba
|-
| 100445 Pisa ||  || 12 settembre 1996 || V. S. Casulli
|-
| 100446 - ||  || 15 settembre 1996 || NEAT
|-
| 100447 - ||  || 14 settembre 1996 || S. P. Laurie
|-
| 100448 - ||  || 13 settembre 1996 || NEAT
|-
| 100449 - ||  || 7 settembre 1996 || Spacewatch
|-
| 100450 - ||  || 8 settembre 1996 || Spacewatch
|-
| 100451 - ||  || 13 settembre 1996 || Spacewatch
|-
| 100452 - ||  || 10 settembre 1996 || Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
| 100453 - ||  || 18 settembre 1996 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 100454 - ||  || 18 settembre 1996 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 100455 - ||  || 18 settembre 1996 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 100456 Chichén Itzá || 1996 TH || 2 ottobre 1996 || V. S. Casulli
|-
| 100457 - ||  || 7 ottobre 1996 || P. G. Comba
|-
| 100458 - ||  || 4 ottobre 1996 || S. P. Laurie
|-
| 100459 - ||  || 6 ottobre 1996 || G. R. Viscome
|-
| 100460 - ||  || 8 ottobre 1996 || NEAT
|-
| 100461 - ||  || 9 ottobre 1996 || NEAT
|-
| 100462 - ||  || 15 ottobre 1996 || Kleť
|-
| 100463 - ||  || 9 ottobre 1996 || T. Okuni
|-
| 100464 - ||  || 3 ottobre 1996 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 100465 - ||  || 4 ottobre 1996 || Spacewatch
|-
| 100466 - ||  || 4 ottobre 1996 || Spacewatch
|-
| 100467 - ||  || 4 ottobre 1996 || Spacewatch
|-
| 100468 - ||  || 6 ottobre 1996 || Spacewatch
|-
| 100469 - ||  || 7 ottobre 1996 || Spacewatch
|-
| 100470 - ||  || 7 ottobre 1996 || Spacewatch
|-
| 100471 - ||  || 7 ottobre 1996 || Spacewatch
|-
| 100472 - ||  || 10 ottobre 1996 || Spacewatch
|-
| 100473 - ||  || 10 ottobre 1996 || Spacewatch
|-
| 100474 - ||  || 11 ottobre 1996 || Spacewatch
|-
| 100475 - ||  || 12 ottobre 1996 || Spacewatch
|-
| 100476 - ||  || 12 ottobre 1996 || Spacewatch
|-
| 100477 - ||  || 8 ottobre 1996 || E. W. Elst
|-
| 100478 - ||  || 3 ottobre 1996 || E. W. Elst
|-
| 100479 - ||  || 3 ottobre 1996 || E. W. Elst
|-
| 100480 - || 1996 UK || 16 ottobre 1996 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| 100481 - ||  || 20 ottobre 1996 || T. Kobayashi
|-
| 100482 - ||  || 18 ottobre 1996 || Spacewatch
|-
| 100483 NAOJ ||  || 30 ottobre 1996 || Tokyo-Mitaka
|-
| 100484 - ||  || 29 ottobre 1996 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 100485 Russelldavies || 1996 VX || 3 novembre 1996 || Linz
|-
| 100486 - ||  || 7 novembre 1996 || P. G. Comba
|-
| 100487 - ||  || 10 novembre 1996 || D. di Cicco
|-
| 100488 - ||  || 4 novembre 1996 || Spacewatch
|-
| 100489 - ||  || 5 novembre 1996 || Spacewatch
|-
| 100490 - ||  || 5 novembre 1996 || Spacewatch
|-
| 100491 - ||  || 3 novembre 1996 || Spacewatch
|-
| 100492 - ||  || 7 novembre 1996 || Spacewatch
|-
| 100493 - ||  || 11 novembre 1996 || Spacewatch
|-
| 100494 - ||  || 9 novembre 1996 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 100495 - || 1996 WH || 17 novembre 1996 || D. di Cicco
|-
| 100496 - || 1996 WJ || 17 novembre 1996 || D. di Cicco
|-
| 100497 - || 1996 XB || 1 dicembre 1996 || P. G. Comba
|-
| 100498 - || 1996 XK || 1 dicembre 1996 || Spacewatch
|-
| 100499 - || 1996 XP || 1 dicembre 1996 || N. Sato
|-
| 100500 - ||  || 4 dicembre 1996 || Spacewatch
|}

100501-100600 

|-
| 100501 - ||  || 8 dicembre 1996 || BATTeRS
|-
| 100502 - ||  || 12 dicembre 1996 || Spacewatch
|-
| 100503 - ||  || 9 dicembre 1996 || Spacewatch
|-
| 100504 - ||  || 2 gennaio 1997 || Spacewatch
|-
| 100505 - ||  || 2 gennaio 1997 || Spacewatch
|-
| 100506 - ||  || 2 gennaio 1997 || Spacewatch
|-
| 100507 - ||  || 10 gennaio 1997 || Spacewatch
|-
| 100508 - ||  || 13 gennaio 1997 || Kleť
|-
| 100509 - ||  || 11 gennaio 1997 || NEAT
|-
| 100510 - ||  || 15 gennaio 1997 || Farra d'Isonzo
|-
| 100511 - ||  || 10 gennaio 1997 || Spacewatch
|-
| 100512 - ||  || 11 gennaio 1997 || Spacewatch
|-
| 100513 - ||  || 10 gennaio 1997 || N. Kawasato
|-
| 100514 - ||  || 15 gennaio 1997 || A. Boattini, A. Di Paola
|-
| 100515 - ||  || 15 gennaio 1997 || A. Boattini, A. Di Paola
|-
| 100516 - || 1997 BA || 16 gennaio 1997 || T. Kobayashi
|-
| 100517 - || 1997 BD || 16 gennaio 1997 || Kleť
|-
| 100518 - || 1997 BL || 16 gennaio 1997 || T. Kobayashi
|-
| 100519 Bombig ||  || 28 gennaio 1997 || Farra d'Isonzo
|-
| 100520 - ||  || 30 gennaio 1997 || T. Kobayashi
|-
| 100521 - ||  || 26 gennaio 1997 || A. Galád, A. Pravda
|-
| 100522 - || 1997 CA || 1 febbraio 1997 || L. Šarounová
|-
| 100523 - ||  || 2 febbraio 1997 || Spacewatch
|-
| 100524 - ||  || 6 febbraio 1997 || Kleť
|-
| 100525 - ||  || 1 febbraio 1997 || Spacewatch
|-
| 100526 - ||  || 1 febbraio 1997 || Spacewatch
|-
| 100527 - ||  || 2 febbraio 1997 || Spacewatch
|-
| 100528 - ||  || 3 febbraio 1997 || Spacewatch
|-
| 100529 - ||  || 3 febbraio 1997 || Spacewatch
|-
| 100530 - ||  || 3 febbraio 1997 || Spacewatch
|-
| 100531 - ||  || 3 febbraio 1997 || Spacewatch
|-
| 100532 - ||  || 6 febbraio 1997 || T. Kobayashi
|-
| 100533 - ||  || 1 febbraio 1997 || Spacewatch
|-
| 100534 - ||  || 3 febbraio 1997 || Spacewatch
|-
| 100535 - ||  || 3 febbraio 1997 || Spacewatch
|-
| 100536 - ||  || 6 febbraio 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 100537 - ||  || 2 marzo 1997 || Spacewatch
|-
| 100538 - ||  || 7 marzo 1997 || Spacewatch
|-
| 100539 - ||  || 3 marzo 1997 || Spacewatch
|-
| 100540 - ||  || 4 marzo 1997 || Spacewatch
|-
| 100541 - ||  || 7 marzo 1997 || Spacewatch
|-
| 100542 - ||  || 9 marzo 1997 || T. Urata
|-
| 100543 - ||  || 4 marzo 1997 || Spacewatch
|-
| 100544 - ||  || 10 marzo 1997 || Spacewatch
|-
| 100545 - ||  || 9 marzo 1997 || Spacewatch
|-
| 100546 - ||  || 13 marzo 1997 || P. Antonini
|-
| 100547 - ||  || 4 marzo 1997 || LINEAR
|-
| 100548 - ||  || 4 marzo 1997 || LINEAR
|-
| 100549 - ||  || 5 marzo 1997 || LINEAR
|-
| 100550 - ||  || 10 marzo 1997 || LINEAR
|-
| 100551 - ||  || 10 marzo 1997 || LINEAR
|-
| 100552 - ||  || 31 marzo 1997 || LINEAR
|-
| 100553 Dariofo || 1997 GD || 2 aprile 1997 || V. Goretti
|-
| 100554 - || 1997 GJ || 4 aprile 1997 || NEAT
|-
| 100555 - ||  || 7 aprile 1997 || Spacewatch
|-
| 100556 - ||  || 7 aprile 1997 || Spacewatch
|-
| 100557 - ||  || 3 aprile 1997 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 100558 - ||  || 3 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 100559 - ||  || 3 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 100560 - ||  || 3 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 100561 - ||  || 3 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 100562 - ||  || 5 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 100563 - ||  || 7 aprile 1997 || Spacewatch
|-
| 100564 - ||  || 9 aprile 1997 || P. G. Comba
|-
| 100565 - ||  || 9 aprile 1997 || Spacewatch
|-
| 100566 - ||  || 3 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 100567 - ||  || 6 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 100568 - ||  || 5 aprile 1997 || NEAT
|-
| 100569 - || 1997 HR || 28 aprile 1997 || Spacewatch
|-
| 100570 - ||  || 28 aprile 1997 || Spacewatch
|-
| 100571 - ||  || 29 aprile 1997 || Spacewatch
|-
| 100572 - ||  || 29 aprile 1997 || Spacewatch
|-
| 100573 - ||  || 29 aprile 1997 || Spacewatch
|-
| 100574 - ||  || 30 aprile 1997 || Spacewatch
|-
| 100575 - ||  || 30 aprile 1997 || Spacewatch
|-
| 100576 - ||  || 30 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 100577 - ||  || 30 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 100578 - ||  || 30 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 100579 - ||  || 30 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 100580 - ||  || 30 aprile 1997 || Spacewatch
|-
| 100581 - ||  || 29 aprile 1997 || Spacewatch
|-
| 100582 - ||  || 30 aprile 1997 || Spacewatch
|-
| 100583 - ||  || 10 maggio 1997 || C. Veillet
|-
| 100584 - ||  || 1 maggio 1997 || LINEAR
|-
| 100585 - ||  || 7 giugno 1997 || E. W. Elst
|-
| 100586 - ||  || 8 giugno 1997 || E. W. Elst
|-
| 100587 - || 1997 MH || 26 giugno 1997 || Spacewatch
|-
| 100588 - ||  || 28 giugno 1997 || LINEAR
|-
| 100589 - ||  || 29 giugno 1997 || Spacewatch
|-
| 100590 - ||  || 2 luglio 1997 || Spacewatch
|-
| 100591 - ||  || 2 luglio 1997 || Spacewatch
|-
| 100592 - ||  || 5 luglio 1997 || Spacewatch
|-
| 100593 - ||  || 28 luglio 1997 || Spacewatch
|-
| 100594 - ||  || 30 luglio 1997 || ODAS
|-
| 100595 - ||  || 4 agosto 1997 || A. Galád, A. Pravda
|-
| 100596 Perrett ||  || 9 agosto 1997 || D. D. Balam
|-
| 100597 - ||  || 11 agosto 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 100598 - ||  || 31 agosto 1997 || W. Offutt
|-
| 100599 - ||  || 31 agosto 1997 || W. Bickel
|-
| 100600 Davidfossé ||  || 4 settembre 1997 || ODAS
|}

100601-100700 

|-
| 100601 - ||  || 4 settembre 1997 || ODAS
|-
| 100602 - ||  || 10 settembre 1997 || W. Bickel
|-
| 100603 - ||  || 15 settembre 1997 || A. Galád, A. Pravda
|-
| 100604 Lundy ||  || 11 settembre 1997 || T. Pauwels
|-
| 100605 - ||  || 23 settembre 1997 || Farra d'Isonzo
|-
| 100606 - ||  || 25 settembre 1997 || P. Pravec
|-
| 100607 - ||  || 26 settembre 1997 || P. Pravec
|-
| 100608 - ||  || 23 settembre 1997 || Spacewatch
|-
| 100609 - ||  || 23 settembre 1997 || Spacewatch
|-
| 100610 - ||  || 28 settembre 1997 || Spacewatch
|-
| 100611 - ||  || 28 settembre 1997 || Spacewatch
|-
| 100612 - ||  || 29 settembre 1997 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| 100613 - ||  || 28 settembre 1997 || Spacewatch
|-
| 100614 - ||  || 28 settembre 1997 || NEAT
|-
| 100615 - ||  || 3 ottobre 1997 || ODAS
|-
| 100616 - ||  || 3 ottobre 1997 || ODAS
|-
| 100617 - ||  || 3 ottobre 1997 || ODAS
|-
| 100618 - ||  || 3 ottobre 1997 || Spacewatch
|-
| 100619 - ||  || 4 ottobre 1997 || Spacewatch
|-
| 100620 - ||  || 3 ottobre 1997 || Spacewatch
|-
| 100621 - ||  || 11 ottobre 1997 || Spacewatch
|-
| 100622 - ||  || 13 ottobre 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 100623 - ||  || 3 ottobre 1997 || Spacewatch
|-
| 100624 - ||  || 6 ottobre 1997 || Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
| 100625 - || 1997 UZ || 22 ottobre 1997 || Kleť
|-
| 100626 - ||  || 21 ottobre 1997 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| 100627 - ||  || 19 ottobre 1997 || Farra d'Isonzo
|-
| 100628 - ||  || 26 ottobre 1997 || T. Kobayashi
|-
| 100629 - ||  || 21 ottobre 1997 || Spacewatch
|-
| 100630 - ||  || 22 ottobre 1997 || P. Pravec
|-
| 100631 - ||  || 29 ottobre 1997 || P. G. Comba
|-
| 100632 - ||  || 23 ottobre 1997 || Spacewatch
|-
| 100633 - ||  || 23 ottobre 1997 || Spacewatch
|-
| 100634 - ||  || 30 ottobre 1997 || B. A. Skiff
|-
| 100635 - ||  || 30 ottobre 1997 || W. Bickel
|-
| 100636 - ||  || 26 ottobre 1997 || Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
| 100637 - ||  || 1 novembre 1997 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 100638 - ||  || 1 novembre 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 100639 - ||  || 6 novembre 1997 || T. Kobayashi
|-
| 100640 - ||  || 7 novembre 1997 || T. Stafford
|-
| 100641 - ||  || 3 novembre 1997 || V. Giuliani, F. Manca
|-
| 100642 - ||  || 4 novembre 1997 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| 100643 - ||  || 9 novembre 1997 || T. Kobayashi
|-
| 100644 - ||  || 1 novembre 1997 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 100645 - ||  || 3 novembre 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 100646 - || 1997 WR || 19 novembre 1997 || T. Kobayashi
|-
| 100647 - ||  || 23 novembre 1997 || T. Kobayashi
|-
| 100648 - ||  || 23 novembre 1997 || T. Kobayashi
|-
| 100649 - ||  || 20 novembre 1997 || Spacewatch
|-
| 100650 - ||  || 20 novembre 1997 || Spacewatch
|-
| 100651 - ||  || 22 novembre 1997 || Spacewatch
|-
| 100652 - ||  || 22 novembre 1997 || Spacewatch
|-
| 100653 - ||  || 22 novembre 1997 || Spacewatch
|-
| 100654 - ||  || 23 novembre 1997 || Spacewatch
|-
| 100655 - ||  || 22 novembre 1997 || Spacewatch
|-
| 100656 - ||  || 23 novembre 1997 || Spacewatch
|-
| 100657 - ||  || 23 novembre 1997 || Spacewatch
|-
| 100658 - ||  || 25 novembre 1997 || Spacewatch
|-
| 100659 - ||  || 25 novembre 1997 || Spacewatch
|-
| 100660 - ||  || 30 novembre 1997 || T. Kobayashi
|-
| 100661 - ||  || 28 novembre 1997 || Spacewatch
|-
| 100662 - ||  || 29 novembre 1997 || Spacewatch
|-
| 100663 - ||  || 29 novembre 1997 || LINEAR
|-
| 100664 - ||  || 29 novembre 1997 || LINEAR
|-
| 100665 - ||  || 29 novembre 1997 || LINEAR
|-
| 100666 - ||  || 29 novembre 1997 || LINEAR
|-
| 100667 - ||  || 29 novembre 1997 || LINEAR
|-
| 100668 - ||  || 29 novembre 1997 || LINEAR
|-
| 100669 - ||  || 28 novembre 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 100670 - ||  || 29 novembre 1997 || LINEAR
|-
| 100671 - ||  || 26 novembre 1997 || Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
| 100672 - ||  || 30 novembre 1997 || Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
| 100673 - || 1997 XY || 3 dicembre 1997 || T. Kobayashi
|-
| 100674 - ||  || 2 dicembre 1997 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| 100675 Chuyanakahara ||  || 4 dicembre 1997 || A. Nakamura
|-
| 100676 - ||  || 6 dicembre 1997 || Farra d'Isonzo
|-
| 100677 - ||  || 5 dicembre 1997 || ODAS
|-
| 100678 - ||  || 4 dicembre 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 100679 - ||  || 15 dicembre 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 100680 - ||  || 15 dicembre 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 100681 - ||  || 19 dicembre 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 100682 - ||  || 19 dicembre 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 100683 - ||  || 20 dicembre 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 100684 - ||  || 21 dicembre 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 100685 - ||  || 21 dicembre 1997 || T. Kobayashi
|-
| 100686 - ||  || 24 dicembre 1997 || T. Kobayashi
|-
| 100687 - ||  || 23 dicembre 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 100688 - ||  || 25 dicembre 1997 || T. Kobayashi
|-
| 100689 - ||  || 25 dicembre 1997 || N. Sato
|-
| 100690 - ||  || 25 dicembre 1997 || B. G. W. Manning
|-
| 100691 - ||  || 25 dicembre 1997 || Saji
|-
| 100692 - ||  || 27 dicembre 1997 || T. Kobayashi
|-
| 100693 - ||  || 26 dicembre 1997 || NEAT
|-
| 100694 - ||  || 21 dicembre 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 100695 - ||  || 28 dicembre 1997 || W. Offutt
|-
| 100696 - ||  || 31 dicembre 1997 || T. Kobayashi
|-
| 100697 - ||  || 28 dicembre 1997 || Spacewatch
|-
| 100698 - ||  || 29 dicembre 1997 || Spacewatch
|-
| 100699 - ||  || 31 dicembre 1997 || Spacewatch
|-
| 100700 - ||  || 31 dicembre 1997 || Spacewatch
|}

100701-100800 

|-
| 100701 - ||  || 5 gennaio 1998 || T. Kobayashi
|-
| 100702 - ||  || 1 gennaio 1998 || Spacewatch
|-
| 100703 - ||  || 5 gennaio 1998 || N. Sato
|-
| 100704 - || 1998 BG || 17 gennaio 1998 || P. Kolény, L. Kornoš
|-
| 100705 - ||  || 22 gennaio 1998 || Spacewatch
|-
| 100706 - ||  || 24 gennaio 1998 || NEAT
|-
| 100707 - ||  || 25 gennaio 1998 || A. Galád
|-
| 100708 - ||  || 22 gennaio 1998 || Spacewatch
|-
| 100709 - ||  || 22 gennaio 1998 || Spacewatch
|-
| 100710 - ||  || 22 gennaio 1998 || Spacewatch
|-
| 100711 - ||  || 27 gennaio 1998 || A. Testa, P. Ghezzi
|-
| 100712 - ||  || 22 gennaio 1998 || Spacewatch
|-
| 100713 - ||  || 22 gennaio 1998 || Spacewatch
|-
| 100714 - ||  || 22 gennaio 1998 || Spacewatch
|-
| 100715 - ||  || 22 gennaio 1998 || Spacewatch
|-
| 100716 - ||  || 25 gennaio 1998 || Spacewatch
|-
| 100717 - ||  || 25 gennaio 1998 || Spacewatch
|-
| 100718 - ||  || 28 gennaio 1998 || T. Kobayashi
|-
| 100719 - ||  || 29 gennaio 1998 || M. Tichý, Z. Moravec
|-
| 100720 - ||  || 23 gennaio 1998 || Spacewatch
|-
| 100721 - ||  || 25 gennaio 1998 || Spacewatch
|-
| 100722 - ||  || 29 gennaio 1998 || Spacewatch
|-
| 100723 - ||  || 28 gennaio 1998 || Spacewatch
|-
| 100724 - ||  || 29 gennaio 1998 || Spacewatch
|-
| 100725 - ||  || 23 gennaio 1998 || Spacewatch
|-
| 100726 Marcoiozzi ||  || 25 gennaio 1998 || M. Tombelli, A. Boattini
|-
| 100727 - ||  || 22 gennaio 1998 || Spacewatch
|-
| 100728 Kamenice n Lipou|| 1998 CK || 2 febbraio 1998 || M. Tichý, Z. Moravec
|-
| 100729 - || 1998 CX || 5 febbraio 1998 || M. Tichý, Z. Moravec
|-
| 100730 - ||  || 13 febbraio 1998 || L. Tesi, A. Boattini
|-
| 100731 Ara Pacis || 1998 DO || 18 febbraio 1998 || V. S. Casulli
|-
| 100732 Blankavalois || 1998 DQ || 19 febbraio 1998 || Kleť
|-
| 100733 Annafalcká ||  || 18 febbraio 1998 || Kleť
|-
| 100734 Annasvídnická ||  || 18 febbraio 1998 || Kleť
|-
| 100735 Alpomořanská ||  || 19 febbraio 1998 || Kleť
|-
| 100736 - ||  || 17 febbraio 1998 || Spacewatch
|-
| 100737 - ||  || 23 febbraio 1998 || A. Galád, A. Pravda
|-
| 100738 - ||  || 23 febbraio 1998 || Spacewatch
|-
| 100739 - ||  || 27 febbraio 1998 || ODAS
|-
| 100740 - ||  || 24 febbraio 1998 || Spacewatch
|-
| 100741 - ||  || 26 febbraio 1998 || Farra d'Isonzo
|-
| 100742 - ||  || 23 febbraio 1998 || Spacewatch
|-
| 100743 - ||  || 23 febbraio 1998 || Spacewatch
|-
| 100744 - ||  || 28 febbraio 1998 || C.-I. Lagerkvist
|-
| 100745 - ||  || 2 marzo 1998 || T. Kobayashi
|-
| 100746 - ||  || 2 marzo 1998 || Spacewatch
|-
| 100747 - ||  || 3 marzo 1998 || Teide
|-
| 100748 - ||  || 1 marzo 1998 || Spacewatch
|-
| 100749 - ||  || 1 marzo 1998 || Spacewatch
|-
| 100750 - ||  || 6 marzo 1998 || T. Kagawa
|-
| 100751 - ||  || 1 marzo 1998 || E. W. Elst
|-
| 100752 - ||  || 3 marzo 1998 || E. W. Elst
|-
| 100753 - ||  || 19 marzo 1998 || A. López, R. Pacheco
|-
| 100754 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 100755 - ||  || 20 marzo 1998 || Spacewatch
|-
| 100756 - ||  || 24 marzo 1998 || NEAT
|-
| 100757 - ||  || 20 marzo 1998 || Spacewatch
|-
| 100758 - ||  || 20 marzo 1998 || Spacewatch
|-
| 100759 - ||  || 22 marzo 1998 || Spacewatch
|-
| 100760 - ||  || 24 marzo 1998 || ODAS
|-
| 100761 - ||  || 24 marzo 1998 || ODAS
|-
| 100762 - ||  || 26 marzo 1998 || ODAS
|-
| 100763 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 100764 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 100765 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 100766 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 100767 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 100768 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 100769 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 100770 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 100771 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 100772 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 100773 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 100774 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 100775 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 100776 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 100777 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 100778 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 100779 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 100780 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 100781 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 100782 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 100783 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 100784 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 100785 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 100786 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 100787 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 100788 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 100789 - ||  || 21 marzo 1998 || W. Bickel
|-
| 100790 - ||  || 24 marzo 1998 || W. Bickel
|-
| 100791 - ||  || 24 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 100792 - ||  || 24 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 100793 - ||  || 24 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 100794 - ||  || 24 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 100795 - ||  || 24 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 100796 - ||  || 24 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 100797 - ||  || 24 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 100798 - ||  || 24 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 100799 - ||  || 24 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 100800 - ||  || 24 marzo 1998 || LINEAR
|}

100801-100900 

|-
| 100801 - ||  || 24 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 100802 - ||  || 24 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 100803 - ||  || 31 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 100804 - ||  || 31 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 100805 - ||  || 31 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 100806 - ||  || 31 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 100807 - ||  || 31 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 100808 - ||  || 31 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 100809 - ||  || 31 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 100810 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 100811 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 100812 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 100813 - ||  || 24 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 100814 - ||  || 24 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 100815 - ||  || 31 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 100816 - ||  || 22 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 100817 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 100818 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 100819 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 100820 - ||  || 28 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 100821 - ||  || 28 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 100822 - ||  || 29 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 100823 - ||  || 29 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 100824 - ||  || 29 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 100825 - ||  || 24 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 100826 - ||  || 18 aprile 1998 || Spacewatch
|-
| 100827 - ||  || 20 aprile 1998 || Spacewatch
|-
| 100828 - ||  || 21 aprile 1998 || ODAS
|-
| 100829 - ||  || 17 aprile 1998 || Spacewatch
|-
| 100830 - ||  || 19 aprile 1998 || Spacewatch
|-
| 100831 - ||  || 19 aprile 1998 || Spacewatch
|-
| 100832 - ||  || 17 aprile 1998 || Spacewatch
|-
| 100833 - ||  || 17 aprile 1998 || Spacewatch
|-
| 100834 - ||  || 24 aprile 1998 || Spacewatch
|-
| 100835 - ||  || 24 aprile 1998 || NEAT
|-
| 100836 - ||  || 22 aprile 1998 || Spacewatch
|-
| 100837 - ||  || 20 aprile 1998 || Spacewatch
|-
| 100838 - ||  || 22 aprile 1998 || Spacewatch
|-
| 100839 - ||  || 18 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 100840 - ||  || 18 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 100841 - ||  || 18 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 100842 - ||  || 18 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 100843 - ||  || 20 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 100844 - ||  || 20 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 100845 - ||  || 28 aprile 1998 || Spacewatch
|-
| 100846 - ||  || 20 aprile 1998 || Spacewatch
|-
| 100847 - ||  || 20 aprile 1998 || Spacewatch
|-
| 100848 - ||  || 20 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 100849 - ||  || 20 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 100850 - ||  || 22 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 100851 - ||  || 20 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 100852 - ||  || 20 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 100853 - ||  || 20 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 100854 - ||  || 20 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 100855 - ||  || 20 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 100856 - ||  || 20 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 100857 - ||  || 20 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 100858 - ||  || 20 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 100859 - ||  || 20 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 100860 - ||  || 30 aprile 1998 || LONEOS
|-
| 100861 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 100862 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 100863 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 100864 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 100865 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 100866 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 100867 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 100868 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 100869 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 100870 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 100871 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 100872 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 100873 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 100874 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 100875 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 100876 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 100877 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 100878 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 100879 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 100880 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 100881 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 100882 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 100883 - ||  || 25 aprile 1998 || E. W. Elst
|-
| 100884 - ||  || 25 aprile 1998 || E. W. Elst
|-
| 100885 - ||  || 23 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 100886 - ||  || 23 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 100887 - ||  || 23 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 100888 - ||  || 23 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 100889 - ||  || 23 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 100890 - ||  || 23 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 100891 - ||  || 23 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 100892 - ||  || 23 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 100893 - ||  || 19 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 100894 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 100895 - ||  || 22 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 100896 - ||  || 6 maggio 1998 || ODAS
|-
| 100897 Piatra Neamt ||  || 5 maggio 1998 || L. Tesi, A. Caronia
|-
| 100898 - ||  || 15 maggio 1998 || F. B. Zoltowski
|-
| 100899 - ||  || 24 maggio 1998 || Spacewatch
|-
| 100900 - ||  || 22 maggio 1998 || LONEOS
|}

100901-101000 

|-
| 100901 - ||  || 22 maggio 1998 || LONEOS
|-
| 100902 - ||  || 23 maggio 1998 || LONEOS
|-
| 100903 - ||  || 23 maggio 1998 || LONEOS
|-
| 100904 - ||  || 22 maggio 1998 || Spacewatch
|-
| 100905 - ||  || 26 maggio 1998 || Spacewatch
|-
| 100906 - ||  || 22 maggio 1998 || LINEAR
|-
| 100907 - ||  || 22 maggio 1998 || LINEAR
|-
| 100908 - ||  || 28 maggio 1998 || LINEAR
|-
| 100909 - ||  || 22 maggio 1998 || LINEAR
|-
| 100910 - ||  || 22 maggio 1998 || LINEAR
|-
| 100911 - ||  || 22 maggio 1998 || LINEAR
|-
| 100912 - ||  || 28 maggio 1998 || Spacewatch
|-
| 100913 - ||  || 22 maggio 1998 || LINEAR
|-
| 100914 - ||  || 22 maggio 1998 || LINEAR
|-
| 100915 - ||  || 23 maggio 1998 || LINEAR
|-
| 100916 - ||  || 23 maggio 1998 || LINEAR
|-
| 100917 - ||  || 23 maggio 1998 || LINEAR
|-
| 100918 - ||  || 23 maggio 1998 || LINEAR
|-
| 100919 - ||  || 23 maggio 1998 || LINEAR
|-
| 100920 - ||  || 23 maggio 1998 || LINEAR
|-
| 100921 - ||  || 23 maggio 1998 || LINEAR
|-
| 100922 - ||  || 23 maggio 1998 || LINEAR
|-
| 100923 - ||  || 1 giugno 1998 || E. W. Elst
|-
| 100924 Luctuymans ||  || 1 giugno 1998 || E. W. Elst
|-
| 100925 - ||  || 1 giugno 1998 || E. W. Elst
|-
| 100926 - || 1998 MQ || 18 giugno 1998 || LONEOS
|-
| 100927 - ||  || 16 giugno 1998 || Spacewatch
|-
| 100928 - ||  || 23 giugno 1998 || Spacewatch
|-
| 100929 - ||  || 20 giugno 1998 || Spacewatch
|-
| 100930 - ||  || 19 giugno 1998 || LINEAR
|-
| 100931 - ||  || 19 giugno 1998 || LINEAR
|-
| 100932 - ||  || 22 giugno 1998 || Spacewatch
|-
| 100933 - ||  || 30 giugno 1998 || LINEAR
|-
| 100934 Marthanussbaum ||  || 28 giugno 1998 || E. W. Elst
|-
| 100935 - ||  || 26 giugno 1998 || J. Broughton
|-
| 100936 Mekong ||  || 26 giugno 1998 || E. W. Elst
|-
| 100937 - ||  || 26 giugno 1998 || E. W. Elst
|-
| 100938 - ||  || 26 giugno 1998 || E. W. Elst
|-
| 100939 - ||  || 23 giugno 1998 || LONEOS
|-
| 100940 Maunder ||  || 28 giugno 1998 || E. W. Elst
|-
| 100941 - ||  || 28 giugno 1998 || E. W. Elst
|-
| 100942 - ||  || 23 luglio 1998 || ODAS
|-
| 100943 - ||  || 27 luglio 1998 || ODAS
|-
| 100944 - ||  || 26 luglio 1998 || E. W. Elst
|-
| 100945 - ||  || 26 luglio 1998 || E. W. Elst
|-
| 100946 - ||  || 26 luglio 1998 || E. W. Elst
|-
| 100947 - ||  || 26 luglio 1998 || E. W. Elst
|-
| 100948 - ||  || 26 luglio 1998 || E. W. Elst
|-
| 100949 - ||  || 26 luglio 1998 || E. W. Elst
|-
| 100950 - || 1998 PA || 1 agosto 1998 || Višnjan Observatory
|-
| 100951 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 100952 - ||  || 19 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 100953 - ||  || 24 agosto 1998 || ODAS
|-
| 100954 - ||  || 24 agosto 1998 || ODAS
|-
| 100955 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 100956 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 100957 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 100958 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 100959 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 100960 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 100961 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 100962 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 100963 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 100964 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 100965 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 100966 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 100967 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 100968 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 100969 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 100970 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 100971 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 100972 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 100973 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 100974 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 100975 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 100976 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 100977 - ||  || 25 agosto 1998 || P. Antonini
|-
| 100978 - ||  || 24 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 100979 - ||  || 24 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 100980 - ||  || 24 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 100981 - ||  || 20 agosto 1998 || Spacewatch
|-
| 100982 - ||  || 22 agosto 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 100983 - ||  || 23 agosto 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 100984 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 100985 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 100986 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 100987 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 100988 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 100989 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 100990 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 100991 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 100992 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 100993 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 100994 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 100995 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 100996 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 100997 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 100998 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 100999 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 101000 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|}

Collegamenti esterni 
 

0100001